

События 
 Торговый договор Испании и Англии, невыгодный для Испании. Прекращается «асьенто» Англии.
 1750—1777: Король Португалии Жозе I Эммануэль.
 1750—1777: Министр иностранных дел, затем первый министр Португалии Себастьян Хосе Карвальо, маркиз де Помбал.
 Народное движение на Польской Украине.
 В Ярославле создан первый общедоступный русский театр (театр им. Волкова).
 Указом Елизаветы Петровны на территории Марьиной рощи появилось первое в Москве кладбище.
 Начало народного восстания на острове Ява против голландцев и местных феодалов во главе с родственником правителя Матарама — Мангку-Негоро. Он добился значительных успехов.
 Английский парламент запретил сооружать в колониях прокатные станы, железорезальные мастерские.
 Начало войны между иезуитами и испано-португальскими войсками, так как иезуиты не признали уступки испанцами территории 7 иезуитских редукций Португалии.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1750 году
 23 июня — Деодат де Деламью, французский минералог и геолог (ум. 1801).
 18 августа — Антонио Сальери, итальянский и австрийский композитор, дирижёр и педагог. (ум. 1825 г.)
 3 декабря — Миллер, Иоганн Мартин, немецкий писатель и поэт (ум. 1814). 
 4 декабря — Грегуар, Анри, деятель Великой французской революции, противник рабства негров.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1750 году
 28 июля — Бах, композитор (род. 1685).
 31 июля — Жуан V, король Португалии с 1706 года (род. 1689).

См. также